Рувре — коммуна во Франции, департамент Йонна
 Рувре — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор
 Рувре — коммуна во Франции, департамент Эр